Вельс — місто в Австрії.
 Вельс або Уельс, іноді Валлія, Кембрія — країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
 Вельси (однина — вельс, англійською — ) — бруси обшивки судна, розміщені над ватерлінією; надводний борт.
 Отто Вельс — політичний діяч Веймарської республіки, соціал-демократ.

Див. також 
 Велес (значення)

Примітки